Descabezado peut désigner :
 le Descabezado, un cours d'eau du Chili ;
 le Descabezado Grande, un volcan du Chili ;
 le Descabezado Chico, un volcan du Chili ;
 les Baños Descabezado, une source chaude du Chili.